Соревнования в спринте на 10 км среди мужчин на чемпионате мира 2017 по биатлону в Хохфильцене прошли 11 февраля.

Медалисты

Результаты
Старт гонки состоялся в 14:45 (16:45 МСК).

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте IBU

Чемпионат мира по биатлону 2017